USS Montana war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach dem US-Bundesstaat Montana benannt wurden:

 USS Montana (ACR-13), Kreuzer der Tennessee-Klasse
 USS Montana (BB-51), nicht gebautes Schlachtschiff der South-Dakota-Klasse
 USS Montana (BB-67), Typschiff der nicht realisierten Montana-Klasse

Montana